Revealed Recordings est un label discographique néerlandais de musique électronique fondé en 2010 par le musicien et disc jockey Hardwell.  

Revealed Recordings distribue principalement des morceaux aux styles Tech House, Progressive House et Electro House.

Histoire 
Fondé en 2010 par Hardwell, élu à 2 reprises meilleur DJ au monde par le magazine anglais DJ Mag, Revealed Recordings permet à de nombreux artistes néerlandais de se faire connaître et d'acquérir ainsi une certaine notoriété tel que Dannic et Dyro, tous deux proches du fondateur.

Le , Hardwell et DJ Funkadelic présentent la première sortie du label nommée Get Down Girl.

En 2012, le titre Apollo, produit par Hardwell en collaboration avec la chanteuse australienne Amba Shepherd, reste classée 13 semaines consécutives au Top 100 sur la plate-forme de téléchargement légal Beatport. Il atteint également la  du top 40 néerlandais. 

Depuis 2013, le label sort une compilation de morceaux exclusifs lors du Miami Music Week et l'Ultra Music Festival au mois de mars, et une compilation lors de l'Amsterdam Dance Event au mois d'octobre.

En 2014, le label crée son propre podcast hebdomadaire nommé Revealed Radio. Chaque semaine, un artiste est mis à l'honneur et réalise un mix exclusif. Le podcast est diffusé en direct sur la chaine YouTube de Hardwell, quelques heures avant son podcast Hardwell On Air.

En 2017, le label change son identité visuelle en modifiant son logo, et en proposant de nouvelles illustrations pour chaque sortie. Le site internet est entièrement retravaillé, et apparait sous la forme d'une plate-forme interactive où les artistes producteurs peuvent envoyer leurs morceaux et acheter des samples originaux ou des morceaux.

Depuis , le label propose en plus des sorties officielles distribuées sur les plateformes de téléchargement légal, des morceaux en libre téléchargement permettant alors à de nombreux artistes moins renommés de rejoindre la maison de disque, et aux fans de profiter de la gratuité. 

En avril 2018 le label annonce la création et l'ouverture d'un sous-label, Gemstone Records, qui proposera des morceaux pop destinés à un plus large public.

En 2019, le label se diversifie en proposant des tutoriels de production musicale disponibles à partir d'un système d'abonnement sur son site internet. En deux ans, le label est passé d'un fréquence moyenne d'une sortie par semaine à 5 sorties par semaine.  

En 2020, Revealed Recordings organise une tournée internationale célébrant les 10 ans du label, avec notamment une scène à l'Ultra Music Festival à Miami, finalement annulée à cause de la pandémie de Covid-19.

Artistes 
Plusieurs centaines d'artistes ont participé à la discographie du label. 

Les figures historiques propres au label sont: Dannic, Dyro, Hardwell, Jewelz & Sparks, JoeySuki, Joey Dale, Jordy Dazz, Julian Calor, Kill The Buzz, KAAZE, KURA, Sick Individuals, Thomas Newson.

Plus récemment, de nouveaux artistes sont révélés par le label tels que: Jac & Harri, Jaggs, Kevu, Maddix, Manse, Olly James, Pitchback, Reggio, Rivero, Row Rocka, Ryos, Suyano ou encore Tom & Jame.

D'autres artistes populaires ont sorti leurs morceaux sur le label et contribué à sa réussite, comme: Afrojack, Bassjackers, Blasterjaxx, FTampa, Headhunterz, Quintino, R3hab, Ummet Ozcan, W&W ou plus récemment le duo Dada Life.

Activité 
Revealed Recordings est présent lors de nombreux évènements et conférences sur la musique électronique.

En , le label est invité à l'évènement Dancefair à Utrecht aux Pays-Bas. De nombreux artistes ont présenté leurs morceaux sous la forme de cours.

S'y sont succédé les producteurs Manse, Olly James, Sick Individuals, Maddix, Kill the Buzz et le duo Jewelz & Sparks.

Discographie

Compilations

Notes et références

Liens externes 
 
 Revealed Recordings sur Beatport
 Revealed Recordings page sur Cloud 9 Music.com

Label de musique électronique ayant son siège aux Pays-Bas
Entreprise fondée en 2010